Die Liste der denkmalgeschützten Objekte in Krems-Scheibenhof enthält die denkmalgeschützten unbeweglichen Objekte der Katastralgemeinde Scheibenhof der Statutarstadt Krems an der Donau in Niederösterreich.

Denkmäler

Literatur 
 DEHIO Niederösterreich nördlich der Donau. Berger, Wien 2010, ISBN 978-3-85028-395-3.

Weblinks

Einzelnachweise 

Krems-Scheibenhof
!